Església de la Santa Creu (València), antiga església del Convent del Carme de València
 La Santa Creu de l'Alzina, església del poble de l'Alzina, Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà
 Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia o catedral de Barcelona
 Santa Creu (la Pedra), ermita de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Santa Creu (Menàrguens), ermita de Menàrguens (la Noguera).
 Santa Creu d'Ollers, ermita de Guixers (Solsonès).
 Santa Creu de Cabrils, església de Cabrils (Maresme).
 Església de Santa Creu de Palma